Miejscowości w Polsce:
 Przewodowo Poduchowne
 Przewodowo-Majorat
 Przewodowo-Parcele